

Geografia

Niemcy 
 Chodziesen – była nazwa dawnego powiatu Kolmar i. Posen

Polska 
Niemiecka nazwa miejscowości:
 Chodzież